Антоніо Скарпа (1752—1832) — італійський анатом і хірург, дійсний член Лондонського королівського товариства, головний хірург Наполеона Бонапарта.
 Густаво Скарпа (* 1994) — бразильський футболіст, атакувальний півзахисник «Флуміненсе».
 Даніеле Скарпа (* 1964) — італійський веслувальник-байдарочник, чемпіон Олімпійських ігор в Атланті.
 Карло Скарпа (1906—1978) — італійський архітектор, дизайнер та учений.
 Ренато Скарпа (1939—2021) —італійський актор
Італійські прізвища